Чемпіонат Боснії і Герцеговини з футболу 2009—2010 — 16-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Боснії і Герцеговини. Титул чемпіона вчетверте здобув Желєзнічар.

Клуби

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Борац взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2010—2011 як переможець Кубку Боснії і Герцеговини 2009—2010.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Боснії і Герцеговини на soccerway 

2009—2010
Босніїя і Герцеговина
Босніїя і Герцеговина
2009 у спорті Боснії та Герцеговини
2010 у спорті Боснії та Герцеговини